Il singolare del torneo di tennis Hansol Korea Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Marija Kirilenko 6-3, 1-6, 6-4

Teste di serie

 Venus Williams (campionessa)
 Ágnes Szávay (quarti di finale)
 Ai Sugiyama (primo turno)
 Marija Kirilenko (finali)

 Eléni Daniilídou (semifinali) 
 Martina Müller (secondo turno) 
 Aiko Nakamura (primo turno) 
 Akiko Morigami (primo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Hansol Korea Open 2007